Číslice 1 má více významů:
 1 – rok 1
 1 př. n. l. – rok 1 před naším letopočtem
 1 (číslo) – číslo
 1 (linka) – více významů (rozcestník)